Перре́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Гуарек. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22167.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к западу от Парижа, в 110 км западнее Ренна, в 50 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Вдоль северной границы коммуны протекает река Блаве.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 179 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 91 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 67 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 67 активных работали 57 человек (30 мужчин и 27 женщин), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 24 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Старые кузницы (XVII век). Исторический памятник с 1981 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор